Punuk – città del Tagikistan
 Cultura Punuk – cultura delle isole Punuk
 Isole Punuk – isole dello stretto di Bering